Ordet genstand har flere betydninger:

Objekt (genstand)
Genstand (alkohol)

Se også
Artefakt